Slag op het Merelveld (1389), veldslag tussen Servië en de Ottomanen
 Slag op het Merelveld (1448), veldslag tussen een coalitie geleid door Hongarije en de Ottomanen